EF kan syfta på: 

 EF – hur stor del av hjärtats diastoliska volym som pumpas ut vid varje hjärtslag, se Ejektionsfraktion
 EF – IATA:s tidigare kod för Far Eastern Air Transport (numera FE)
 EF – en ny tideräkning införd av Mussolinis fascistregim efter 1922, se Era Fascista
 EF – klimatkod i Köppens system
 EF Band – ett svenskt rockband från Göteborg 1978–1987
 EF Education – ett Schweiz-baserat familjeägt språkutbildningsföretag
 EF English First – en fristående division inom EF Education som erbjuder engelsklektioner
 EF-ring – en heltalsring
 EF-Sverige – en tidigare ideell förening med ändamål att främja yttrande- och informationsfriheten
 Canon EF – objektivfattningen för Canon EOS-serien

Se även 
 Ef – ett band från Göteborg 2003–